Чемпиона́т Латви́йской ССР по футбо́лу 1964 го́да () — 20-й розыгрыш чемпионата Латвийской ССР по футболу.

Турнирная таблица

Ссылки 
 RSSSF

1964
Латвия
1964 год в Латвии